Натуральне число 1185
 1185 рік до нашої ери
 1185 рік нашої ери